Гера́щенко — поширене українське прізвище, походить від імені Герась (Герасим)

 Геращенко Антон Юрійович ( 1979) — український політик, депутат ВР України, член фракції «Народний фронт»
 Геращенко Вадим Олексійович ( 1971) — український підприємець, політик, член партії Слуга народу
 Геращенко Віктор Володимирович (* 1937) — російський фінансист, голова Центробанку Росії, банкір, депутат Держдуми РФ
 Геращенко Володимир Васильович (* 1968) — український і російський футболіст.
 Геращенко Володимир Федорович (1924—2002) — український художник театру.
 Геращенко В'ячеслав Леонідович (* 1972) — білоруський футболіст
 Геращенко Григорій Андрійович (Липа Юрій Іванович) (1900–1944) — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму
 Геращенко Ігор Борисович (* 1952) — український актор (Одеський український музично-драматичний театр), Заслужений артист України
 Геращенко Ірина Володимирівна (* 1971) — український журналіст і політик
 Геращенко Ірина Ігорівна (* 1995) — українська стрибунка у висоту
 Геращенко Михайло Васильович (* 1946) — кандидат педагогічних наук, професор кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету
 Геращенко Михайло Мойсейович (1906–1972) — командир взводу 280-ї стрілецької дивізії 60-ї армії, Герой Радянського Союзу.
 Геращенко Олекса Петрович — український бандурист
 Геращенко Олег Аркадійович (1925—1992) — чл.-кор. АН УРСР, засновник української школи теплометрії, майстер спорту СРСР з парусного спорту.

Українські прізвища
Прізвища на -енко